

Música 
React - canção do rapper Onyx
React - canção das Pussycat Dolls

Informática 
ReactOS - um sistema operacional
React (JavaScript), uma biblioteca para JavaScript.

Desambiguação